Moment je vyjádření časového okamžiku, v němž došlo k události (např. v daný moment), popř. vyjádření krátkého časového intervalu (např. trvalo to jenom moment).

Čas 
 jednotkou času – ze středověku, dnešních devadesát sekund.
 moment překvapení – přeneseně pro okamžik

Odborná terminologie 
V odborné terminologii má však také jiné významy:

Silové působení 
 moment síly
 točivý moment (též kroutící moment)
 ohybový moment
 statický výsečový moment

Mechanika pohybu těles 
 moment hybnosti
 moment setrvačnosti
 deviační moment
 hmotný moment setrvačnosti
 výsečový moment setrvačnosti

Částicová mechanika 
 elektrický dipólový moment
 dipólový magnetický moment
 multipólový moment

Pravděpodobnost a statistika 
 moment (pravděpodobnost) v teorii pravděpodobnosti a ve statistice

Reference

Související články 
 momentum
 Momentum Mozgalom

Externí odkazy